Ignatiévo peut désigner :
 en Bulgarie :
 Ignatiévo, ville du nord-est de la Bulgarie ;
 Ignatiévo, village dans la République de Bachkirie (Russie) ;
 Ignatiévo, village dans l'oblast de l'Amour (Russie).